Esistono più comuni francesi con questo nome

Bièvres – Aisne
Bièvres – Ardenne
Bièvres – Essonne